Tony Taylor – calciatore statunitense
Tony Taylor – calciatore britannico
Tony Taylor – cestista statunitense